La Bastide ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 La Bastide (Bordeaux), Stadtteil von Bordeaux

La Bastide oder Labastide ist der Name vieler französische Gemeinden:
 Labastide (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 La Bastide (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales
 La Bastide (Var) im Département Var
 Labastide-Beauvoir im Département Haute-Garonne
 Labastide-Castel-Amouroux im Département Lot-et-Garonne
 Labastide-Cézéracq im Département Pyrénées-Atlantiques
 Labastide-Chalosse im Département Landes
 La Bastide-Clairence im Département Pyrénées-Atlantiques
 Labastide-Clermont im Département Haute-Garonne
 Labastide-d’Anjou im Département Aude
 Labastide-d’Armagnac im Département Landes
 La Bastide-de-Besplas im Département Ariège
 La Bastide-de-Bousignac im Département Ariège
 Labastide-de-Lévis im Département Tarn
 La Bastide-de-Lordat im Département Ariège
 Labastide-Dénat im Département Tarn
 La Bastide-d’Engras im Département Gard
 Labastide-de-Penne im Département Tarn-et-Garonne
 La Bastide-de-Sérou im Département Ariège
 La Bastide-des-Jourdans im Département Vaucluse
 Labastide-de-Virac im Département Ardèche
 Labastide-du-Haut-Mont im Département Lot
 La Bastide-du-Salat im Département Ariège
 Labastide-du-Temple im Département Tarn-et-Garonne
 Labastide-du-Vert im Département Lot
 Labastide-en-Val im Département Aude
 Labastide-Esparbairenque im Département Aude
 Labastide-Gabausse im Département Tarn
 La Bastide-l’Évêque im Département Aveyron
 Labastide-Marnhac im Département Lot
 Labastide-Monréjeau im Département Pyrénées-Atlantiques
 Labastide-Murat im Département Lot
 Labastide-Paumès im Département Haute-Garonne
 La Bastide-Pradines im Département Aveyron
 La Bastide-Puylaurent im Département Lozère
 Labastide-Rouairoux im Département Tarn
 Labastide-Saint-Georges im Département Tarn
 Labastide-Saint-Pierre im Département Tarn-et-Garonne
 Labastide-Saint-Sernin im Département Haute-Garonne
 Labastide-Savès im Département Gers
 La Bastide-Solages im Département Aveyron
 Labastide-sur-Bésorgues im Département Ardèche
 La Bastide-sur-l’Hers im Département Ariège

La Bastide ist ein Namensteil folgender Personen:
 Charlotte Joubert de La Bastide de Châteaumorand († 1740), französische Zisterzienserin, Äbtissin des Klosters Maubuisson 

Siehe auch:
 Bastide (Begriffsklärung)
 La Bastida